Analgésico - em inglês, painkiller
Ou ainda:
Painkiller (álbum de Judas Priest)
Painkiller (canção)
Painkiller (álbum de Krokus)
Painkiller (jogo eletrônico)

Desambiguação